Итальянско-турецкие отношения — двусторонние дипломатические отношения между Италией и Турцией в политической, экономической и иных сферах. Страны являются членами НАТО и Союза для Средиземноморья.

История 
Османская Империя имела близкие дипломатические отношения с итальянскими городами Генуя и Венеция. Дипломатические отношения с Венецией берут начало в 1381 году.

Дипломатические отношения между Османской Империей и Италией были установлены в 1856 году. В 1856 году Османская империя открыла первую дипломатическую миссию в Италии (незадолго до создания Королевства), направив посла Рустема-паши. С тех пор Турция неизменно представлена в Италии через своё посольство в Риме, а также консульства в Милане и Неаполе.

Дипломатические отношения 
В настоящее время Италия проводит свои интересы в Турции через посольство в Анкаре, генеральное консульство в Стамбуле, консульство в Измире, а также почётные консульства в Анталии, Бурсе, Газиантепе, Искендеруне, Невшехире и Эскишехире.

Проводятся турецко-итальянские межправительственные саммиты, турецко-итальянский форум, турецко-итальянский медиафорум.

В 2019 году министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо осудил наступление Турции на северо-восток Сирии, объявив, что наступление против курдских сил в Сирии является «неприемлемым» и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Италия присоединилась к эмбарго на поставки оружия Турции, несмотря на то, что ранее была основным поставщиком оружия в эту страну среди стран Европейского союза.

В области экономики 
Италия является 4-м по величине торговым партнёром Турции. Осуществляется сотрудничество в сфере энергетики, туризма, инфраструктуры, автомобильной и химической промышленности.

В Турции действует более 900 компаний Италии в сфере транспорта, банковской деятельности, телекоммуникаций, строительства, электроники, фармацевтики.

В Италии действует 44 компании Турции.

Культурное влияние 
В Стамбуле находится один из Итальянских институтов культуры, который был открыт министерством иностранных дел Италии. Институт, помимо других культурных мероприятий, предлагает пройти курсы итальянского языка, который также преподают в Анкарском университете и Стамбульском университете.

В Измире и Анкаре располагается Итальянский культурный центр «Carlo Goldoni» и Итальянская ассоциация дружбы «Casa Italia». Оба центра участвуют в организации мероприятий, пропагандирующих итальянскую культуру, и курсов по преподаванию итальянского языка.

В Турции имеется несколько итальянских школ, большинство из которых находится в Стамбуле. Итальянские школы в Турции включают детские сады, начальные, средние и старшие школы.

Иммиграция 
По оценкам, в 2009 году в Италии проживало от 30 000 до 40 000 турок.

Дипломатические представительства 
 Италия имеет посольство в Анкаре.
 Турция содержит посольство в Риме.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Посольство Турции в Италии Официальный сайт
 Посольство Италии в Турции Официальный сайт
 Консульство Италии в Стамбуле Официальный сайт
 Website of the Italian Culture Center in İzmir
 Website of the Italian Institute of Culture in İstanbul
 Relations between Turkey and Italy
 Commercial and Economic Relations between Turkey and Italy

Турция
Италия